L'Open de Kuala Lumpur masculin 2010  est l'édition masculine 2010, qui est un tournoi PSA 3 Star. Le tournoi se tient à Calgary au Canada du 15 au . 

Daryl Selby remporte le trophée en battant Hisham Mohd Ashour en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Compétition de squash à Calgary
Squash en 2010
Sport au Canada en 2010
Sport en mars 2010